Сланець — гірська порода

 Сланець — село округу Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Сланець — руїни замка в Кошицькому краї Словаччини.

Див. також 
 Сланці (значення)
 Слань
 Сланик